Francisco Simón puede designar a las siguientes personas:

 Francisco Simón y Nieto (1856-1920), médico, historiador, arqueólogo y antropólogo español.

 Francisco Simón Pérez de Grandallana (1816-1868), marino español.

 Francisco Simón Rivas Larraín (nacido en 1943), escritor chileno.